Джордж Фредерик Макграт (; ) — британский хоккеист на траве, нападающий. Олимпийский чемпион 1920 года.

Биография 

Джордж Макграт родился 19 сентября 1885 года в британском городе Камберуэлл (сейчас часть Лондона) в семье почтового работника. Отец Макграта умер, когда Джорджу исполнилось пять лет.

С 1912 года играл в хоккей на траве за «Уимблдон», а также выступал за сборные Суррея и Юга.

Участвовал в Первой мировой войне. Служил лейтенантом в Королевской школе артиллерии.

Занимался возрождением «Уимблдона» после Первой мировой войны, был его почётным казначеем, а также в течение 11 лет почётным секретарём. Работал помощником секретаря Национальной ассоциации занятости бывших воинов, был секретарём гольф-клуба «Уимблдон-парка».

Ни разу не выступал за сборную Англии. Однако в 1920 году вошёл в состав сборной Великобритании по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Антверпене и завоевал золотую медаль. Играл на позиции левого нападающего, провёл 1 матч, мячей (по имеющимся данным) не забивал.

Впоследствии работал писателем и телеведущим.

Умер 6 августа 1956 года в британском городе Кройдон (сейчас часть Лондона).

Примечания 

Хоккеисты на траве Великобритании
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Олимпийские чемпионы по хоккею на траве
Чемпионы летних Олимпийских игр 1920 года
Телеведущие Великобритании
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1920 года
Игроки мужской сборной Великобритании по хоккею на траве
Артиллеристы Первой мировой войны (Великобритания)